Бальдассарри () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1885–1973) — итальянский юрист.
  (также Бальдассари) (ок. 1685–1739) — итальянский оперный певец.
  (род. 1996) — итальянский мотоциклист.
  (1920–1964) — итальянский математик.
  (род. 1946) — итальянский политик и экономист.
 Бальдассарри, Милена (род. 2001) — итальянская художественная гимнастка.
  (1907–1982) — итальянский священник, теолог и архиепископ Равенны-Червии в 1956—1975 годах.
 Бальдассарри, Фабрицио — итальянский игрок в карты.
  (род. 1951) — итальянский математик.